Ljepušak (vodeni pupakčić, lat. Hydrocotyle), rod vodenih trajnica iz porodice brestanjevki. Postoji preko 160 vrsta raširenih po svim kontinentimna. Jedina vrsta ljepuška u Hrvatskoj pronađena nakon dugog niza godina na delti rijeke Neretve je H. vulgaris.

Vrste 

 Hydrocotyle aconitifolia A.Rich.
 Hydrocotyle acuminata Urb.
 Hydrocotyle acutifolia Ruiz & Pav.
 Hydrocotyle acutiloba (F.Muell.) N.A.Wakef.
 Hydrocotyle adrianae M.Mend.
 Hydrocotyle alata A.Rich.
 Hydrocotyle alchemilloides A.Rich.
 Hydrocotyle algida N.A.Wakef.
 Hydrocotyle alpestris Gardner
 Hydrocotyle americana L.
 Hydrocotyle andina Cuatrec.
 Hydrocotyle apolobambensis M.Mend. & A.Fuentes
 Hydrocotyle aristeguietae Mathias & Constance
 Hydrocotyle barbarossa Cham. & Schltdl.
 Hydrocotyle benguetensis Elmer
 Hydrocotyle blepharocarpa F.Muell.
 Hydrocotyle boliviana (Kuntze) Mathias
 Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lam.
 Hydrocotyle bonplandii A.Rich.
 Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance
 Hydrocotyle bradei Rossbach
 Hydrocotyle brittonii Mathias
 Hydrocotyle burmanica Kurz
 Hydrocotyle calcicola Y.H.Li
 Hydrocotyle callicarpa Bunge
 Hydrocotyle callicephala Cham.
 Hydrocotyle capillaris F.Muell.
 Hydrocotyle capitata Thouars
 Hydrocotyle chamaemorus Cham. & Schltdl.
 Hydrocotyle changanensis X.C.Du & Y.Ren
 Hydrocotyle chevalieri (Cherm.) Tardieu
 Hydrocotyle chiangdaoensis Murata
 Hydrocotyle comocarpa F.Muell.
 Hydrocotyle conferta Wight
 Hydrocotyle coriacea M.Mend.
 Hydrocotyle corynophora F.Muell.
 Hydrocotyle crassiuscula Tate
 Hydrocotyle cryptocarpa Speg.
 Hydrocotyle cuatrecasasii Mathias & Constance
 Hydrocotyle dahlgrenii Rose & Macbride
 Hydrocotyle diantha DC.
 Hydrocotyle dichondroides Makino
 Hydrocotyle dielsiana H.Wolff
 Hydrocotyle digitata A.R.Bean & Henwood
 Hydrocotyle dipleura A.R.Bean
 Hydrocotyle domingensis Mathias & Constance
 Hydrocotyle eccentrica Britton
 Hydrocotyle elegans A.Rich.
 Hydrocotyle elongata A.Cunn. ex Hook.f.
 Hydrocotyle escondida M.Mend.
 Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme
 Hydrocotyle feaniana F.Br.
 Hydrocotyle felipae M.Mend.
 Hydrocotyle filipes Mathias
 Hydrocotyle foveolata H.Eichler
 Hydrocotyle galapagensis B.L.Rob.
 Hydrocotyle geraniifolia F.Muell.
 Hydrocotyle globiflora Ruiz & Pav.
 Hydrocotyle gracilis Ruiz & Pav.
 Hydrocotyle grammatocarpa F.Muell.
 Hydrocotyle grossulariifolia Rusby
 Hydrocotyle grossularioides A.Rich.
 Hydrocotyle gunnerifolia Wedd.
 Hydrocotyle hederacea Mathias
 Hydrocotyle heteromeria A.Rich.
 Hydrocotyle heucherifolia Mathias
 Hydrocotyle hexagona Mathias
 Hydrocotyle himalaica P.K.Mukh.
 Hydrocotyle hirsuta Sw.
 Hydrocotyle hirta R.Br. ex A.Rich.
 Hydrocotyle hispidula Bunge
 Hydrocotyle hitchcockii Rose ex Mathias
 Hydrocotyle hookeri (C.B.Clarke) Craib
 Hydrocotyle humboldtii A.Rich.
 Hydrocotyle humifusa Pohl ex DC.
 Hydrocotyle hydrophila Petrie
 Hydrocotyle incrassata Ruiz & Pav.
 Hydrocotyle indecora DC.
 Hydrocotyle itatiaiensis Brade
 Hydrocotyle jacksonii M.Hiroe
 Hydrocotyle javanica Thunb.
 Hydrocotyle juanae M.Mend.
 Hydrocotyle langsdorffii DC.
 Hydrocotyle lanipes Urb. & Ekman
 Hydrocotyle laxiflora DC.
 Hydrocotyle lehmannii Mathias
 Hydrocotyle lemnoides Benth.
 Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.
 Hydrocotyle longipedunculata M.Mend.
 Hydrocotyle longipes Mathias & Killip
 Hydrocotyle lopeziae M.Mend.
 Hydrocotyle mannii Hook.f.
 Hydrocotyle medicaginoides Turcz.
 Hydrocotyle mexicana Schltdl. & Cham.
 Hydrocotyle microphylla A.Cunn.
 Hydrocotyle miranda A.R.Bean & Henwood
 Hydrocotyle modesta Cham. & Schltdl.
 Hydrocotyle moschata G.Forst.
 Hydrocotyle multifida A.Rich.
 Hydrocotyle muriculata Turcz.
 Hydrocotyle new-guinensis M.Hiroe
 Hydrocotyle nixoides Mathias & Constance
 Hydrocotyle novae-zeelandiae DC.
 Hydrocotyle novoguineensis Warb.
 Hydrocotyle oligantha Urb.
 Hydrocotyle oraria A.R.Bean
 Hydrocotyle palmata Mathias
 Hydrocotyle paludosa A.R.Bean
 Hydrocotyle pedicellosa F.Muell.
 Hydrocotyle peltiformis R.Li & H.Li
 Hydrocotyle pennellii Rose ex Mathias
 Hydrocotyle peruviana H.Wolff
 Hydrocotyle petelotii Tardieu
 Hydrocotyle phoenix A.J.Perkins
 Hydrocotyle pilifera Turcz.
 Hydrocotyle plebeia R.Br. ex A.Rich.
 Hydrocotyle poeppigii DC.
 Hydrocotyle prolifera Kellogg
 Hydrocotyle pseudoboliviana M.Mend.
 Hydrocotyle pseudoconferta Masam.
 Hydrocotyle pseudosanicula H.Boissieu
 Hydrocotyle pterocarpa F.Muell.
 Hydrocotyle pusilla A.Rich.
 Hydrocotyle pygmaea C.Wright
 Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav.
 Hydrocotyle ramiflora Maxim.
 Hydrocotyle ranunculoides L.f.
 Hydrocotyle rhombifolia F.Muell.
 Hydrocotyle ribifolia Rose & Standl.
 Hydrocotyle rivularis H.Eichler ex Henwood
 Hydrocotyle robusta Kirk
 Hydrocotyle rugulosa Turcz.
 Hydrocotyle sagasteguii Constance & M.O.Dillon
 Hydrocotyle schlechteri H.Wolff
 Hydrocotyle scutellifera Benth.
 Hydrocotyle setulosa Hayata
 Hydrocotyle siamica Craib
 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
 Hydrocotyle solomonii M.Mend.
 Hydrocotyle sphenoloba Wedd.
 Hydrocotyle steyermarkii Mathias & Constance
 Hydrocotyle striata Benth.
 Hydrocotyle sulcata C.J.Webb & P.N.Johnson
 Hydrocotyle sundaica Blume
 Hydrocotyle tambalomaensis H.Wolff
 Hydrocotyle tenerrima Rose ex Mathias
 Hydrocotyle tetragonocarpa Bunge
 Hydrocotyle tonkinensis Tardieu
 Hydrocotyle torresiana Rose & Standl.
 Hydrocotyle trachycarpa F.Muell.
 Hydrocotyle tripartita R.Br. ex A.Rich.
 Hydrocotyle tumida A.R.Bean & Henwood
 Hydrocotyle ulei H.Wolff
 Hydrocotyle umbellata L.
 Hydrocotyle urbaniana H.Wolff
 Hydrocotyle venezuelensis Rose ex Mathias
 Hydrocotyle versteegii Hemsl.
 Hydrocotyle verticillata Thunb.
 Hydrocotyle vestita Mathias & Killip
 Hydrocotyle vulgaris L.
 Hydrocotyle wilsonii Diels ex R.H.Shan & S.L.Liou
 Hydrocotyle yabei Makino
 Hydrocotyle yanghuangensis (Hieron.) Mathias
 Hydrocotyle zongoana M.Mend.

Izvori 

Hydrocotyloideae